LDN steht für:
 LDN (Lied), Lied von Lily Allen aus ihrem Debütalbum Alright, Still
 Low Dose Naltrexone, Studie zu einem Opioid-Entgiftungsarzneimittel, siehe Naltrexon #Low Dose Naltrexone (LDN)
 Lynds' Catalogue of Dark Nebulae, ein astronomischer Katalog, siehe Liste astronomischer Kataloge #Interstellare Materie (Diffuse und planetarische Nebel, Dunkelwolken, Molekülwolken, Supernovaüberreste)
 Lamidanda Airport (IATA-Code), Flughafen im Distrikt Khotang, Provinz Koshi, Nepal
 Bahnhof Domnitz (Saalkr) (DS100-Code), deutscher denkmalgeschützter Haltepunkt an der eingleisigen Bahnstrecke Halle–Vienenburg

ldn steht für:
 Láadan (ISO-639-3-Code), von der Science-Fiction-Schriftstellerin Suzette Haden Elgin entwickelte konstruierte Sprache

LDN